Финал Кубка Италии по футболу 2007 () − финальный матч розыгрыша Кубка Италии 2006/2007 Матч состоял из двух матчей между «Ромой» и «Интернационале». Первый матч был сыгран в Риме 9 мая 2007 года, а ответный — 17 мая. «Рома» выиграла трофей с общим результатом 7:4. Это был третий финал между клубами, все они были сыграны подряд, в финалах 2005 и 2006 годов. «Рома» играла в финале в 14-й раз, а «Интер» — в 10-м финале.

Путь к финалу

Отчёты о матчах

Первый матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

2007
Матчи ФК «Рома»
Матчи ФК «Интернационале»
Футбол в Италии в 2007 году
События 9 мая
Май 2007 года
Футбольные соревнования в Риме
События 17 мая
Футбольные соревнования в Милане